Deken kan syfta på:

Agathe (Aagje) Deken (1741–1804), en nederländsk diktare och författare
 Deken – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus